Дэниел Эдвард Кошланд (; 30 марта 1920, Манхеттен, Нью-Йорк — 2007, Калифорния) — американский биохимик.

Один из крупнейших биохимиков современности. Редактор крупнейшего американского научного периодического издания «Science» на протяжении десяти лет (с 1985 года по 1995 год). Член Национальной академии наук США и Американской академии искусств и наук.

Биография 
Родился на Манхеттене, в Нью-Йорке, в семье президента Levi Strauss Company  и его жены Элеоноры (урожд. Хаас).

Дэниел Кошланд-старший был внуком Симона Кошланда, приехавшего на американский Запад во время Золотой лихорадки и сыном предпринимателя Маркуса Кошланда, занимавшегося шерстью. Родился в Сан-Франциско. Окончил Калифорнийский университет.

Его семья жила в Нью-Йорке, а затем переехала в Сан-Франциско. Окончил Калифорнийский университет в Беркли (1937), в 1941 году со степенью бакалавра в области неорганической химии. В 1941 году вызвался добровольцем в начале Второй мировой войны, но не был отправлен на фронт из-за слабого зрения. До 1942 года работал в Shell Chemical Company.

Участник Манхэттенского проекта, работал в Чикагском университете.

Доктор наук (1949). До 1951 года работал в докторантуре Гарвардского университета.

В 1950-х годах работал в Брукхейвенской национальной лаборатории на Лонг-Айленде (до 1965 года) и Рокфеллеровском университете в Нью-Йорке (1958-65).

Профессор кафедры биохимии в Калифорнийском университете в Беркли (1965). Руководитель кафедры с 1973 года.

Редактор научного еженедельника «Science» с 1985 по 1995 год.

Внёс большой вклад в энзимологию. Автор около четырёхсот научных трудов. 

По оценке «Форбс» он обладал значительным состоянием и это был очень щедрый меценат, так были направлены средства для создания научного центра в  в Пенсильвании и на создание Музея науки Национальной академии наук в Вашингтоне.

Он также жертвовал в Институт Вейцмана в фонд стипендий докторантов в Институте Реховота, Израиль.

Лидер Конгрегации Эману-Эль в Сан-Франциско, где были основаны Кошландовские чтения.

Награды 
 Мемориальные лекции Вейцмана (1972)
 Премия Лайнуса Полинга (1979)
 Премия Розенстила (1984)
 Национальная научная медаль США (1990)
 Специальная премия Ласкера-Кошланда за достижения в области медицинской науки (1998).

Семья 
С 1945 года был женат на учёном-иммунологе  (род. 25 октября 1921, Нью-Хейвен, Коннектикут), с которой у него родилось трое дочерей Элен Кошланд, Филлис Кошланд, Гейл Кошланд и два сына Джеймс Кошланд и , которые в свою очередь родили девятерых внуков. В августе 2000 года женился на Ивонн Сир Сан Юль.

Сочинения 
 Катализ в живой природе и в пробирке //Горизонты биохимии. М.: Мир, 1964
 Как получать деньги за собственное удовольствие (автобиография)

См. также 

 Теория Кошланда (1958)
 Модель кооперативности (1966)
 Хемотаксис бактерий

Литература 
 Randy Schekman: The nine lives of Daniel E. Koshland, Jr. (1920 2007). Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America (2007) vol. 104 (37) pp. 14551–2

 Bruce Alberts: Obituary: Daniel Koshland (1920 2007). Nature (2007) vol. 448 (7156) pp. 882

 Nicole Kresge et al.: An Interest in Chemotaxis, Not Jeans: the Work of Daniel E. Koshland. J. Biol. Chem., Vol. 282, Issue 37, 29, September 14, 2007.

Примечания

Ссылки 
 http://www.britannica.com/EBchecked/topic/1339768/Daniel-Edward-Koshland-Jr Статья в Британнике
 https://web.archive.org/web/20071211064415/http://www.sciencemag.org/sciext/koshland/
 http://www.sciencemag.org/cgi/reprint/268/5211/619.pdf
 Мариан Элиот Кошланд
 Мемориальная награда Хааса — Кошланда

Выпускники Академии Филлипса в Эксетере
Выпускники Калифорнийского университета в Беркли
Выпускники Школы бизнеса Калифорнийского университета в Беркли
Персоналии по алфавиту
Биохимики США
Меценаты США
Родившиеся в Манхэттене
Награждённые Национальной медалью науки США
Журнал Science
Лауреаты премии Розенстила
Члены Национальной академии наук США
Президенты Американского общества биохимии и молекулярной биологии
Главные редакторы Proceedings of the National Academy of Sciences